Supercleandreammachine (album) - album van de Nederlandse band Lady Lake
 Supercleandreammachine (programma) - voormalig radioprogramma van Ad Visser